Friedrich Spiegelberg ist der Name folgender Personen:

* Friedrich Spiegelberg (Jurist) (Friedrich A. Spiegelberg; 1891–1975), deutscher Jurist und Bankier 
 Friedrich Spiegelberg (Journalist) (eigentlich Friedrich Fiedler; 1921–1985), deutscher Journalist